Le Syndicat Mixte de l’Oise Picarde (SMOP) est un établissement public qui regroupe les 61 communes qui composent la Communauté de communes de Crèvecœur-le-Grand et la Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye.

Infrastructures de transport  
Des infrastructures de transport importantes irriguent le territoire :
 l’autoroute A 16,
 la route nationale 1,
 les routes départementales 930 et 916,
 la ligne SNCF reliant Amiens et Paris, avec un arrêt sur la commune de Bacouël (embranchement de Breteuil).

Liens externes 
 Site Internet du territoire de l'Oise Picarde

Intercommunalité dans l'Oise
Syndicat mixte